Meunasah Baro (Muara Batu), een plaats in Indonesië
Meunasah Baro (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië
Meunasah Baro (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Meunasah Baro (Lhonga), een plaats in Indonesië
Meunasah Baro (Seulimeum), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing